SUSE Linux Enterprise Server (SLES) — коммерческий дистрибутив Linux, основанный на свободном дистрибутиве SUSE, выпускаемом одноимённой германской компанией. С 2003 года принадлежит американской корпорации Novell.
Позиционируется для корпоративного использования. Новые версии выходят с периодичностью около 2—3 лет. Производителем предоставляется коммерческая поддержка на протяжении 10 лет в случае своевременного обновления между Service Pack. В рамках конкретного Service Pack, поддержка действует 2—2,5 года, если не куплена поддержка LTSS. Многие производители программного и аппаратного обеспечения включили SLES в число поддерживаемых ими дистрибутивов Linux.

История 
В 1992 году в Германии появилась компания «Gesellschaft für Software-und System-Entwicklung» («Программная и системная разработка»), сокращённо «S.u.S.E», специализирующаяся на консалтинге по вопросам Unix-систем. В 1994 году она выпустила S.u.S.E Linux 1.0, первую CD-версию SLS/Slackware. Позднее, в 1996 году, после интеграции с дистрибутивом Jurix, также основанном на Slackware, был выпущен полноценный новый дистрибутив, получивший название S.u.S.E Linux 4.2. Первый выпуск SLES, коммерческого дистрибутива, основанного на этих наработках, появился в октябре 2000 года и предназначался для мэйнфреймов IBM S/390. Редакция SLES для x86 была выпущена в апреле 2001 года. В августе того же года SUSE выпускает SLES 7, перейдя на другой тип нумерации релизов, а спустя чуть более года, в ноябре 2002, выпускается SLES 8, обрётшая привычную схему выпуска пакетов обновлений и долгосрочную коммерческую поддержку. В январе 2004 года компания SUSE была куплена американской корпорацией Novell, давнего партнёра Microsoft. Несмотря на опасение сообщества разработчиков и пользователей, дистрибутив продолжил успешное развитие, более того, были открыты под свободными лицензиями все закрытые разработки SUSE, использовавшиеся в дистрибутиве.
В 2007—2008 годах Novell активно сотрудничает с Microsoft, которая в результате соглашения о сотрудничестве и кросс-лицензировании интеллектуальной собственности поддерживает и распространяет дистрибутивы SuSE Enterprise. За первые 9 месяцев сотрудничества продажи выросли на 243 % и составили 100 млн долларов.
В 2011 году SUSE возобновляет партнёрство с Microsoft. Результатом становится обеспечение поддержки дистрибутива SLES 11 в облаке Azure и виртуальных серверах Hyper-V. SLES 11 SP2 включил поддержку единообразного именования сетевых устройств для серверов Dell.

Другими важными партнёрами SUSE, активно поддерживающими SLES, являются VMware и SAP. SAP выбрал SLES в качестве рекомендованной и предпочтительной платформы в 2007 году, более 70 % клиентов SAP на линукс используют SLES. Широко распространено использование SLES в суперкомпьютерных системах, например Titan, IBM Watson, операционном окружении CLE суперкомпьютеров производства корпорации Cray.

В марте 2018 года разработчик SLES Джей Круемке написал в блоге SUSE, что разработчики операционной системы портировали её на Raspberry Pi.

История версий 
Жизненный цикл версий SUSE Linux Enterprise Server:

См. также 
 SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED)
 openSUSE

Примечания

Ссылки 
 
 
 

SUSE Linux
Операционные системы Novell
64-битные дистрибутивы Linux